KEF steht für:
 KEF, britischer Lautsprecherhersteller
 Flughafen Keflavík (IATA-Code) in Island
 Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr
 Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten in Deutschland
 Kritischer Erfolgsfaktor in der Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik
 das Komitee für Einheit und Fortschritt des Osmanischen Reiches, eine Partei der Jungtürken

Kef steht für:
 El Kef, Stadt in Tunesien
 Gouvernement Kef in Tunesien
 den Nachnachen von Jeanne Kef, französische Filmeditorin

kef steht für:
 Kpesi (ISO-639-3-Code), Varietät von Ewe (Sprache)

Siehe auch:
 Keef
 KEF in der englischen Wikipedia

Abkürzung